

Андрієвка — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Андрієвка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Андрієвка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Андрієвка — село, Федоровський район, Костанайська область
 Андрієвка — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Андрієвка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Андрієвка — село, Адамовський район, Оренбурзька область
 Андрієвка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Андрієвка — село, Ардатовський район, Мордовія
 Андрієвка — село, Атяшевський район, Мордовія
 Андрієвка — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Андрієвка — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Андрієвка — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Андрієвка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Андрієвка — село, Великоігнатовський район, Мордовія
 Андрієвка — селище, Грачовський район, Оренбурзька область
 Андрієвка — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Андрієвка — присілок, Ібресинський район, Чувашія
 Андрієвка — село, Ілішевський район, Башкортостан
 Андрієвка — село, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Андрієвка — присілок, Ковилкінський район, Мордовія
 Андрієвка — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Андрієвка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Андрієвка — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Андрієвка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Андрієвка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Андрієвка — присілок, Аксьонкінська сільська рада, Сєверний район, Оренбурзька область
 Андрієвка — присілок, Ричковська сільська рада, Сєверний район, Оренбурзька область
 Андрієвка — присілок, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Андрієвка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Андрієвка — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Андрієвка — присілок, Андрієвське сільське поселення, Темниковський район, Мордовія
 Андрієвка — присілок, Пурдошанське сільське поселення, Темниковський район, Мордовія
 Андрієвка — село, Чаїнський район, Томська область
 Андрієвка — присілок, Шемуршинський район, Чувашія
 Андрієвка — селище, Шипуновський район, Алтайський край
 Андрієвка — село, Янаульський район, Башкортостан
 Андрієвка — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Андріївка
 Андреєвка

ru:Андреевка